Joso steht für:

 Jōsō, Stadt in Japan
 Joso Bridge, Eisenbahnbrücke im US-Bundesstaat Washington

Joso ist der Familienname von:
 Jayne Joso, britische Schriftstellerin